Said Salim Al-Ruzaiqi, gyakran egyszerűen csak Said Al-Ruzaiqi vagy Al-Shalhoub (; Sur, 1986. december 12. –) ománi labdarúgó, az Al-Nahda Club csatára.

Jegyzetek

További információk 

Said Al-Ruzaiqi - GOAL.com 
Said Al-Ruzaiqi - FootballDatabase.eu
Said Al-Ruzaiqi - KOOORA
Said Al-Ruzaiqi - 2015-ös Ázsia-kupa

1986-ban született személyek
Ománi labdarúgók
A 2015-ös Ázsia-kupa labdarúgói
Labdarúgócsatárok
Élő személyek